Zheng (achternaam) die op de tweeëntwintigste plaats van meestvoorkomende Chinese achternamen staat;
 Zheng (staat), een staat in China tijdens de Zhou-dynastie;
 Guzheng, een Chinees muziekinstrument dat ook bekendstaat als Zheng.